Вешхославице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарнувский повят, Малопольское воеводство. Население — 10 635 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бобровники-Мале
 Богумиловице
 Гославице
 Кемпа-Богумиловицка
 Коморув
 Лентовице
 Миколаёвице
 Острув
 Рудка
 Сецеховице
 Вешхославице

Соседние гмины 
 Гмина Боженцин
 Гмина Радлув
 Тарнув
 Гмина Тарнув
 Гмина Войнич
 Гмина Жабно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства